Nkoya peut désigner :
 les Nkoya, une population de Zambie
 le nkoya, une langue bantoue